Слово «прогонка» может означать:

 В слесарном деле:
 Прогонка (слесарные инструменты) — резьбонарезной инструмент для нарезания наружной резьбы вручную или на станке.
 В математике:
 Метод прогонки — метод решения систем линейных алгебраических уравнений, матрицы которых содержат ненулевые коэффициенты только на главной диагонали и двух, ближайших к ней диагональных линиях (трёхдиагональные матрицы).